Binnen (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Binnen (Marco Borsato), een lied van Marco Borsato uit 1999